

Дачний — селище, Каргапольський район, Курганська область
 Дачний — селище, Красноуральський міський округ, Свердловська область
 Дачний — селище, Теньгушевський район, Мордовія

Див. також 
 Дачне